Хапры́ — топоним:

 Хапры — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги.
 Хапры — хутор в Мясниковском районе Ростовской области.